«Девушки солнца» () — французская военная драма Эвы Юссон 2018 года о женском отряде курдского ополчения, который сражается с исламистами Исламского государства. Фильм был показан в основной программе Каннского кинофестиваля.

Сюжет 
Исламисты Исламского государства нападают на поселение курдов-езидов в Южном Курдистане. Они вырезают всех мужчин, а женщин и детей берут в плен. Из мальчиков они собираются сделать своих бойцов, а женщины отправляются в сексуальное рабство. Бахар, которая ещё вчера работала адвокатом, теперь находится в плену вместе с другими женщинами. Её муж убит, а сын увезён в неизвестном направлении. Бахар удаётся спрятать мобильный телефон и со временем у неё получается вызвать помощь.

Проходит время. Бахар командует женским батальоном и принимает участие в боевых действиях. Многие девушки из батальона в прошлом также как и она были пленницами исламистов. Исламисты же боятся женщин-воинов, поскольку по их поверьям человек убитый женщиной не попадает в рай. В расположение батальона прибывает Матильда, французский военный журналист. У неё самой три месяца назад был убит муж в Ливии, также журналист. Батальон Бахар, вместе с другими курдскими формированиями ополчения при поддержке американской авиации, сражается за руины курдского города.

В главных ролях 
 Гольшифте Фарахани — Бахар
 Эмманюэль Берко — Матильда

Исторический контекст 

Несмотря на то, что фильм вдохновлён реальными событиями, все названия, имена и даты в фильме изменены, о чём говорится в начальном титре фильма. В основу фильма легла , устроенная в иракском Синджаре исламистами Исламского государства в августе 2014 года, а также бои за Синджар, проходившие с августа 2014 по ноябрь 2015 года. В этом регионе действуют отряды езидского ополчения, состоящие целиком из женщин, например «Силы женщин Эзидхана» (YJÊ). В военизированном курдском формировании Пешмерга существует женское подразделение «Дочери Солнца». Персонаж французской журналистки Матильды был частично основан на истории американской журналистки Мэри Колвин, убитой 22 февраля 2012 года в Сирии во время осады Хомса.

Рецензии 
На сайте Rotten Tomatoes рейтинг «свежести» фильма 51 %. На сайте Metacritic у фильма 51 балл из 100.

С одной стороны рецензентами было отмечено, что в фильме поднята важная тема, но с другой стороны фильм был раскритикован за поверхностность, упрощение и множественные штампы, как о войне, так и о женщинах.

Примечания

Ссылки 

Фильмы на курдском языке
Фильмы на французском языке
Фильмы на арабском языке
Фильмы Франции 2018 года
Фильмы-драмы Франции
Военные драмы
Фильмы о войнах XXI века
Фильмы о гражданских войнах